Punkte-Plan (manchmal auch Punkte-Programm) bezeichnet u. a.:

 Sechs-Punkte-Plan, Waffenstillstandsplan für Georgien, Südossetien und Abchasien
 Zehn-Punkte-Programm, Neuregelung der deutsch-deutschen Beziehungen
 14-Punkte-Programm, Grundzüge einer Friedensordnung für das vom Ersten Weltkrieg erschütterte Europa
 16-Punkte-Plan, angebliche Forderungen des Deutschen Reichs an den polnischen Staat
 25-Punkte-Programm, Parteiprogramm der NSDAP
 9000-Punkte-Plan, Kriterien für deutsche Eishockey-Stadien